V.League Top Match 2007 – torneo pallavolistico femminile
V.League Top Match 2007 – torneo pallavolistico maschile